Цаган-Челута́й ( — [место, имеющее] «белый камень») — село в муниципальном районе «Могойтуйский район» Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае Российской Федерации. Административный центр сельского поселения «Цаган-Челутай».

География 
Село расположено к юго-востоку от посёлка Могойтуй.
 Климат 
резко континентальный с жарким летом и холодной малоснежной зимой. Средняя температура июля +18...+20 °С, января  –22...–26 °С. Вегетационный период 150 дней и более .

История 
В 2014 году из территории села выделен новый населённый пункт  - село  Известковое (первоначальное название Известковый Завод)

Население

Известные уроженцы 

 Цырен-Базар Бадмаев (1928―1982) ― советский бурятский поэт, драматург, переводчик, член Союза писателей СССР. Известен своими произведениями для детей.
 Туяна Дашидоржиева — российская лучница, серебряный призёр Олимпиады-2016.
 Андрей Днепровский — выпускник цаган-челутайской школы — Герой России.
 Дондок Иринчинов — проводник, переводчик, сподвижник Н. М. Пржевальского во всех 4-х Центральноазиатских путешествиях.

Инфраструктура 
 Экономика 
 колхоз «Дружба». Руководитель Жапов Нима Дашиевич.
 При администрации сельского поселения Цаган-Челутай созданы МУП ЖКХ, СПКК «Мир», пожарный пост.
 Ведутся работы по созданию совместного российско-китайского предприятия по производству цемента в окрестностях села.

 Социальная сфера
 Цаган-Челутайская средняя общеобразовательная школа с пришкольным интернатом, детский сад, врачебная амбулатория.

Транспорт 
Автодороги.

К западу проходит железная дорога Карымская — Забайкальск.

Примечания

Ссылки 
 Дашидондоков Ш.-Н. С.  

Населённые пункты Могойтуйского района